Drei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Cormorant:

* USS Cormorant (AM-40), ein Minenabwehrschiff der Lapwing-Klasse, in Dienst von 1919 bis 1946
 USS Cormorant (AMS-122), ein Minenabwehrschiff der Bluebird-Klasse, in Dienst von 1953 bis 1970
 USS Cormorant (MHC-57), ein Minenabwehrschiff der Osprey-Klasse, in Dienst von 1997 bis 2007

Cormorant